Incansable viajero, artista de la escena musical de Buenos Aires, hombre golpe mutante, Marcelo dibuja y desdibuja los márgenes de su propia creación sonora que no tiene género aunque el pop warholiano bien puede asentarle como definición aproximada. Con una expresión que se forjó en su voz y en sus dedos de pianista, podría ser el último habitante de una ciudad devastada interpretando canciones como su última cena, o tal vez su preciado oxígeno vital. El arte solo será una mirada transformadora, sonora, verbal.

Historia 
Marcelo Ezquiaga es un cantautor pop nacido en Buenos Aires, Argentina. Inició su camino solista en 2009 con el álbum “Un Buen pescador” luego de varios años liderando la banda Mi tortuga Montreux (2001 - 2006)

Durante su carrera ha girado por diversos escenarios como el Personal Fest, el Ciclo Nuevo, Estudio Abierto de Buenos Aires, BAFICI, escenarios de verano del Planetario y el Teatro ND Ateneo. Participó en varios compilados y giró por Latinoamérica y por Europa.

También participó en la música incidental de dos películas, "Nadar solo" (Ezequiel Acuña - 2003) y "El sueño del perro" (Paulo Pecora – 2009).

En 2016 graba un Homenaje al mítico cantante porteño Carlos Gardel cantando a dúo con artistas de todo Latinoamérica de la talla de Julieta Venegas, Kevin Johansen, Ruben Albarran de Cafe Tacvba, Moreno Veloso de Brasil y más.

Sus portadas han sido realizadas por artistas como Liniers y Alejandro Ros.

Discografía 

Mi Tortuga Montreux
Mar del Plata de Invierno (2002) Indep.
Mapa (2005) Indep.
Mi Tortuga Montreux (2006) Indep.

Marcelo Ezquiaga 
Un buen pescador (2009) Indep.
Hombre golpe  (2011) Indep.
Caleidoscopio (2014) Indep.
Morocho, Homenaje a Carlos Gardel (2016) (Popart discos / Sony BMG)
Todo lo que nos une (2018) (Geiser Discos)

Referencias 

https://www.facebook.com/marceloezquiagamusica
https://twitter.com/marceloezquiaga